Alfredo Arosemena Ferreyros (n. Lima, 7 de abril de 1942) es un empresario peruano

Biografía 
Hijo del exministro de Justicia, Geraldo Arosemena Garland y Rosa Ferreyros Balta. Es tataranieto del expresidente del Perú José Balta y Montero y del político Manuel Bartolomé Ferreyros de la Mata.

Realizó sus estudios escolares en Canadá y en el Colegio Santa María Marianistas de Lima.

Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual estudió Derecho. Se especializó en Derecho laboral y siguió cursos en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.

En el Grupo La Fabril S.A. fue Asesor Legal, Gerente de Producto y Director de Relaciones Institucionales.

De 2007 a 2010 trabajó como Director de Relaciones Institucionales en Corporación GEO y Vitro en México.

En Southern Peru Copper Corporation se desempeñó como Director de Relaciones Institucionales (2011-2012) y luego como Director de Relaciones Públicas y Relaciones Comunitarias (2014-2015).

Embajador en México 
El 11 de marzo de 2002 fue nombrado como Embajador del Perú en México por el presidente Alejandro Toledo. Asumió funciones el 1 de mayo del mismo año. Permaneció en el puesto diplomático hasta julio de 2006.

Embajador en Italia 
En marzo de 2012 fue nombrado como Embajador del Perú en Italia por el presidente Ollanta Humala. Asumió funciones en abril de 2012 y presentó sus letras credenciales al Presidente Giorgio Napolitano en junio del mismo año. 

Fue simultáneamente Embajador en San Marino y Chipre, así como representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos.

Renunció al los cargos en noviembre de 2013.

Reconocimientos 

 Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de Banda.
Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Gran Oficial, Marina de Guerra del Perú.

Genealogía

Referencias 

Embajadores de Perú en México
Embajadores de Perú en Italia